Schilgen ist der Familienname folgender Personen:

 Dirik Schilgen (* 1965), deutscher Jazzmusiker
 Fritz Schilgen (1906–2005), deutscher Leichtathlet
 Joseph Schilgen (1887–1955), deutscher Politiker (Zentrum)
 Lennart Schilgen (* 1988), deutscher Liedermacher, Singer-Songwriter und Kabarettist
 Philipp Anton Schilgen (1792–1857), deutscher Maler
 Walter Schilgen (* 28. Juni 1900; † 1991), deutscher Richter
 Wolf von Schilgen (1917–2015), deutsch-österreichischer Autor

Schilgen bezeichnet weiterhin:
 Schilgen (Unternehmen), mechanische Weberei in Emsdetten, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Schildgen